Jméno a příjmení Jaroslav Kopecký má více nositelů:

 Jaroslav Kopecký (1924–2014) – salesiánský kněz, vězeň komunistického režimu
 Jaroslav Kopecký (malíř) (1920–2000) – český malíř
 Jaroslav Kopecký (plavec) (1874–1929) – český plavec
 Jaroslav Kopecký (voják) (1892–1941) – československý legionář a odbojář během druhé světové války